Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2021 probíhala ve druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. V roce 2020 se turnaj nehrál kvůli koronavirové pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl polský tenista Hubert Hurkacz, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nenasazený 27letý Bělorus Ilja Ivaška, jenž ve finále za 56 minut hladce zdolal Švéda Mikaela Ymera po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2. V debutovém finále na okruhu ATP Tour získal první titul. Stal se tak sedmým hráčem probíhající sezóny, který získal první singlovou trofej. Rovněž byl prvním běloruským šampionem na túře ATP od Maxe Mirného z Rotterdam Open 2003. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 53. místo žebříčku. Ymer postoupil jako první Švéd do finále dvouhry ATP od Robina Söderlinga na Swedish Open 2011.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Winston-Salem Open
Tenis v USA v roce 2021
ATP Tour 2021